Det finns flera personer med namnet Patrik Olsson:

 Patrik Olsson (friidrottare) (1889–1965), friidrottare
 Patrik Olsson (fotbollsspelare) (född 1974), fotbollsspelare
 Patrik Olsson (handbollsspelare) (född 1978), handbollsspelare
 Patrik Olsson (racerförare) (född 1988), racerförare